Raghunathpur – comune indiano nel distretto di Purulia
Raghunathpur – città censuaria indiana nel distretto di Katihar
Raghunathpur – città censuaria indiana nel distretto di Hooghly
Raghunathpur – città censuaria indiana anch'essa nel distretto di Hooghly